Melander ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Melander (* 1983), schwedischer Fußballspieler
 Dionysius Melander (1486–1561), Reformierter Theologe
 Eva Melander (* 1974), schwedische Schauspielerin
 Hilda Melander (* 1991), schwedische Tennisspielerin
 Johan Melander (1878–1947), schwedischer Romanist
 Otto Melander (1571–1640), deutscher Rechtswissenschaftler, Diplomat und Schriftsteller
 Peter Melander von Holzappel (1589–1648), Feldherr im Dreißigjährigen Krieg